Онзе́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 175 км на південний захід від Парижа, 75 км на південний захід від Орлеана, 16 км на південний захід від Блуа.

Історія 

1 січня 2017 року Онзен і Вев було об'єднано в новий муніципалітет Везен-сюр-Луар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1508 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3539,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Онзен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Луар і Шер